Баранка дел Агва има више значења:

 Баранка дел Агва (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка дел Агва (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка дел Агва (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику